Obj, OBJ oder obj steht für:

 .obj, eine gängige Dateiendung für Objektcode
 Wavefront OBJ, ein Dateiformat zum Speichern von 3D-Modellen
 Odell Beckham Jr.

OBJ